Horse (qui signifie cheval en anglais) peut désigner :
 , une variante du poker ;
 , une variante du basket-ball ;
 Horses, un album de 1975 de la chanteuse de rock américaine Patti Smith ;
 Dans le jargon des bas-fonds, la horse désigne l'héroïne ;
 La Horse, un film de Pierre Granier-Deferre, sorti en salles en 1970 ;
 , un film d'Andy Warhol sorti en 1965.
 Horse Barn, grange située dans le comté de Garfield, dans l'Utah, aux États-Unis.

Voir aussi 
 cheval